Брантинг — фамилия:

 Брантинг, Анна (1855—1950) — шведская журналистка и писательница.
 Брантинг, Агнес (1862—1930) — шведская художница по текстилю и писательница.
 Брантинг, Карл Яльмар (1860—1925) — шведский политик.

Двойная фамилия
 Брантинг-Вестерстоль, Соня (1890—1981) — шведский адвокат и политический деятель.

См. также 
 Бантинг
 Бантин